Wedde bezeichnet:

 die Wedde, eine in Hamburg bis 1865 bestehende Behörde
 Wedde (Fluss), einen Fluss in Niedersachsen, der in Schladen im Harzvorland in die Oker mündet
 Meeresbuchten auf der Ostseeinsel Rügen, namentlich die Landower Wedde und die Priebowsche Wedde
 Wedde (Westerwolde), Dorf in der Gemeinde Westerwolde in der Provinz Groningen in den Niederlanden

Wedde ist der Familienname folgender Personen:
 Horst F. Wedde (1940–2018), deutscher Informatiker
 Peter Wedde, Jurist, deutscher Hochschullehrer 
 Johannes Wedde (1843–1890), deutscher Sozialdemokrat und Schriftsteller
 Wilhelm Wedde (1890–1955), deutscher Politiker (CDU)